Runcinidae är en familj av snäckor. Runcinidae ingår i ordningen Cephalaspidea, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Runcinidae 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Runcinidae